Островки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Островки — деревня в Березинском районе Минской области.
 Островки — деревня в Крупском районе Минской области.
 Островки — агрогородок в Несвижском районе Минской области.
 Островки — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Островки — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Островки — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Островки — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Островки — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Островки — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Островки — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Островки — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Островки — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Островки — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Островки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Островки — село в Спасском районе Рязанской области.
 Островки — деревня в Угранском районе Смоленской области (Знаменское сельское поселение, ранее — Вёшковское сельское поселение).
 Островки — деревня в Угранском районе Смоленской области (Знаменское сельское поселение, ранее — Желаньинское сельское поселение).
 Островки — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Островки — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Островки — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Островки — деревня в Плавском районе Тульской области.

Украина 
 Островки — до 2019 г. название села Острова в Маневичском районе Волынской области.

Другие объекты 
 Островки — озеро в Лепельском районе Витебской области Белоруссии.